Les Masters de snooker 1986 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés.

Déroulement 
Cliff Thorburn conserve son titre en s'imposant en finale face à Jimmy White 9 manches à 5. Il remporte à cette occasion son troisième titre.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1986
Snooker en 1986
Sport en janvier 1986
Sport en février 1986
1986